Boie steht für:
 Boie (Mineralöl), Boie GmbH & Co. KG, ein mittelständischer, deutscher Energie-Lieferant, Hauptsitz in Lübeck

Personen:
 Dietrich Boie (1923–2001), deutscher Arzt und Krebsforscher
 Ernst Boie (1863–1930), deutscher Großkaufmann, Politiker und estnischer Konsul
 Friedrich Boie (1789–1870), deutscher Jurist, Ornithologe und Entomologe
 Heinrich Boie (1794–1827), deutscher Zoologe
 Heinrich Christian Boie (1744–1806), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Johannes Boie (* 1983), deutscher Journalist
 Kirsten Boie (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Margarete Boie (1880–1946), deutsche Buchautorin

 Reinhold Boie (1831–1907), deutscher Jurist und preußischer Oberbürgermeister von Bromberg und Potsdam
 

Siehe auch: 
 Boje
 Boye
 Böie